Olé Olé – gruppo musicale spagnolo
 Olé Olé – album dell'omonimo gruppo musicale del 1983
 Olé Olé – brano musicale di Izhar Cohen del 1985
 Olé Olé – album di Rachid Taha del 1995